Андре́й Влади́мирович Петро́в:
 Петров, Андрей Владимирович (в монашестве Григорий; род. 1974) — архиерей Русской православной церкви, епископ Троицкий и Южноуральский.
 Петров, Андрей Владимирович (род. 1975) — украинский футболист, полузащитник.
 Петров, Андрей Владимирович — российский философ, профессор ВолгГМУ.
 Петров, Андрей Владимирович (1894—1975) — живописец.